21. Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2019 se konalo od 18. do 28. dubna 2019 ve švédských městech Örnsköldsvik a Umeå .

Legenda 
Toto je seznam vysvětlivek použitých v souhrnech odehraných zápasů.

Základní skupiny

Skupina A

Tabulka

Zápasy 
Všechny časy jsou místní (UTC+2).

Skupina B

Tabulka

Zápasy 
Všechny časy jsou místní (UTC+2).

O udržení

Play off

Pavouk

Čtvrtfinále

Semifinále

Zápas o 3. místo

Finále

Statistiky

Kanadské bodování 
Toto je pořadí hráčů podle dosažených bodů, za jeden vstřelený gól nebo přihrávku na gól získal hráč jeden bod.

Hodnocení brankářů 
Pořadí nejlepších pěti brankářů na mistrovství podle úspěšnosti zásahů v procentech, brankář musel mít odehráno minimálně 40% hrací doby za svůj tým.

Konečné pořadí

Divize I

Skupina A 
Hráno ve Francii (Grenoble), od 14. do 20. dubna 2019.

Skupina B 
Hráno v Maďarsku (Székesfehérvár), od 14. do 20. dubna 2019.

Divize II

Skupina A 
Hráno v Litvě (Elektrėnai), od 7. do 13. dubna 2019.

Skupina B 
Hráno v Srbsku (Bělehrad), od 25. do 31. března 2019.

Divize III

Skupina A 
Hráno v Bulharsku (Sofie), od 25. do 31. března 2019.

Skupina B 
Hráno v Jihoafrické republice (Kapské Město), od 9. do 12. dubna 2019.

Reference 

 Oficiální stránky Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2019
 Oficiální stránky Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2019 (Divize I - skupina A)
 Oficiální stránky Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2019 (Divize I - skupina B)
 Oficiální stránky Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2019 (Divize II - skupina A)
 Oficiální stránky Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2019 (Divize II - skupina B)
 Oficiální stránky Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2019 (Divize III - skupina A)
 Oficiální stránky Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2019 (Divize III - skupina B)

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let
Lední hokej v roce 2019